Elitserien i innebandy 2007/2008 var Sveriges högsta serie i innebandy för damer säsongen 2007/2008. Serien bestod av de tolv främsta lagen från Elitserien 2006/2007 samt de två kvalvinnarna från kvalserien 2007. Laget som placerar sig sist i kvalserier åkte ut och laget som kom på 13:e plats fick spela kvalspel i kvalserien 2008.

Det delades ut tre poäng för vinst och ingen poäng vid förlust. Var det oavgjort vid full tid efter tre perioder fick båda lagen en poäng och matchen gick till sudden death. Om matchen avgjordes i sudden death fick det vinnande laget ytterligare en poäng, det vill säga totalt två poäng.

Tabell
Lag 1–8: Till slutspel.Lag 13: Till kvalspel.Lag 14: Nedflyttade.

Slutspel

Kvartsfinal
Rönnby IBK – Endre IF 1–2 i matcher (1–2 sd, 5–4 sd, 3–4 sd)
Pixbo Wallenstam IBK – IBF Falun 2–1 i matcher (6–5, 1–6, 6–3)
Iksu – IBK Dalen 2–0 i matcher (10–2, 2–6)
Balrog B/S IK – KAIS Mora IF 2–1 i matcher (5–2, 5–6 sd, 8–3)

Semifinal
Iksu – Endre IF 2–0 i matcher (7–2, 6–2)
Balrog B/S IK – Pixbo Wallenstam IBK 2–0 i matcher (4–3, 3–2 sd)

Final
Stockholm, Globen (10 906 åskådare), 19 april 2008, kl. 12.30: Balrog B/S IK – Iksu 3–5

Sport i Sverige 2007
Sport i Sverige 2008
2007/2008
Innebandysäsongen 2007/2008